AYU peut faire référence à :
 .

Ayu peut faire référence à :
 Ayu, un prénom féminin, selon la liste des prénoms japonais ;
 Ayumi Hamasaki (1978-), une chanteuse japonaise ;
 Ayu Utami (1968-), une écrivaine indonésienne ;
 Ayu, une langue parlée au Nigeria, dans l’état de Kaduna ;
 Ayu, le nom commun japonais du poisson Plecoglossus altivelis.